Henryville är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa.

Omgivningarna runt Henryville är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Henryville är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Québec